Death Before Metal – czwarty album zespołu Post Regiment, wydany w 2007 przez wytwórnię Pasażer. Płyta zawiera materiał nagrany w Studio Izabelin w 1988, materiał ze studia "Oko" z 1990 oraz nagrania z koncertu, który odbył się w 1988 w warszawskim klubie "Barciuch".

Death Before Metal wydano w dwóch wersjach: na płycie gramofonowej (19 utworów) i kompaktowej (33 utwory).

Lista utworów 

 utwory 1–11 nagrano w studiu „Izabelin” w 1988
 utwory 12–24 nagrano w studiu „Oko” w 1990
 utwory 25–33 nagrano w warszawskim klubie „Barciuch” w 1988

Skład 
 Dariusz „Tolek” Gracki – śpiew (1–11, 25–29)
 Rafał „Rolf” Biskup – gitara basowa, śpiew
 Maksymilian „Max” Gralewicz – perkusja
 Jarosław „Smok” Smak – gitara, śpiew
 Dominika „Nika” Domczyk – śpiew (12–24)
 realizacja
 Jacek Kufirski – realizacja (12-24)

Uwagi

Przypisy 

Albumy Post Regiment
Albumy muzyczne wydane w roku 2007